MAN, codi IATA de l'Aeroport de Manchester
 MAN SE, fabricant alemany d'autobusos i camions
 Man (Unix), comanda del sistema Unix
 Man (revista), revista editada pel Grupo Zeta
 Man (dibuixant), pseudònim del dibuixant de còmics Manolo Carot
 Toponímia:
 Illa de Man, illa del mar d'Irlanda
 Man (Virgínia de l'Oest), localitat estatunidenca de Virgínia de l'Oest
 Man (Costa d'Ivori), localitat de Costa d'Ivori